Colombes

 Colombes, eine französische Industriestadt im Großraum von Paris
 Stade de Colombes, ein Rugby- und Fußballstadion in Colombes, Austragungsort der Olympischen Sommerspiele und Endspielort der Fußball-Weltmeisterschaft
 Bois-Colombes, eine französische Stadt bei Paris
 La Garenne-Colombes, eine französische Gemeinde im Département Hauts-de-Seine
 Kanton Colombes-1, ein französischer Kanton im Département Hauts-de-Seine
 Kanton Colombes-2, ein französischer Kanton im Département Hauts-de-Seine
 Kanton Colombes-Nord-Ouest, ein ehemaliger französischer Wahlkreis im Département Hauts-de-Seine 
 Kanton Colombes-Nord-Est, ein ehemaliger französischer Wahlkreis im Département Hauts-de-Seine
 Kanton Colombes-Sud, ein ehemaliger französischer Wahlkreis im Département Hauts-de-Seine
 Kanton Bois-Colombes, ein ehemaliger französischer Wahlkreis im Département Hauts-de-Seine
 Kanton La Garenne-Colombes, ein ehemaliger französischer Wahlkreis im Département Hauts-de-Seine